Progress puede referirse a:
 Progress, familia de naves no tripuladas rusas.
 Progress, álbum de estudio de la banda británica Take That.
 Progress, población del condado de Dauphin en el estado estadounidense de Pensilvania. 
 Progress, episodio de la serie de televisión cómica Wilfred.
 Progress, un motor turbofán de tres ejes,